Eburodunum var/er det latinske navn (med den keltiske rod dun, "fæstning" eller "bebyggelse") for flere byer:

 Embrun i det franske departement Hautes-Alpes
 Yverdon i den schweiziske kanton Vaud
 Brno, hovedby den tjekkiske landsdel Mähren